Lot může být:

 Lot (biblická postava) – starozákonní biblická postava
 Lot (jednotka) – stará jednotka hmotnosti
 Lot (kráter) – impaktní kráter na Saturnově měsíci Mimas
 Lot (ryzost) – stará jednotka ryzosti, zejména pro stříbrné zboží
 Lot (podíl) – díl půdy nebo pozemku, pomocná jednotka vyjadřující podíl na kapitálovém vlastnictví
 LOT – značka polských aerolinií
 Lot (departement) – francouzský departement v regionu Midi-Pyrénées
 Lot (řeka) – řeka ve Francii
 Departementy: Lot (departement), Lot-et-Garonne
 Arrondissement: arrondissement Villeneuve-sur-Lot
 Kantony: kanton Villeneuve-sur-Lot-Nord, kanton Villeneuve-sur-Lot-Sud, kanton Castelmoron-sur-Lot, kanton Sainte-Livrade-sur-Lot
 Obce: Villeneuve-sur-Lot-Nord, Villeneuve-sur-Lot-Sud, Castelmoron-sur-Lot, Sainte-Livrade-sur-Lot, Granges-sur-Lot, Lafitte-sur-Lot, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Le Temple-sur-Lot, Les Quatre-Routes-du-Lot, Vire-sur-Lot
 Quai du Lot – nábřeží v Paříži
 LoT – slangový výraz
 Lot (burza) – minimální obchodovatelné množství cenných papírů
 Lot (aukce) – položka (pořadové číslo) předmětu v aukčním katalogu

Externí odkazy